Па́вел Ви́кторович Рябоша́пка (25 ноября 1983, Нижнекамск, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник нижнекамского футбола (тренер В. Туктаров). В команде «Нефтехимик» с 2003 года по 2014. За клуб провел 228 матчей, забил 18 голов. Является одним из рекордсменов «Нефтехимика» по количеству проведенных матчей.

В сезоне 2011/2012 зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона был признан лучшим правым защитником.

После 11 лет проведенных в нижнекамском клубе перешёл в хабаровскую «СКА-Энергию».

Тренер в СШОР Вахитовского района (Казань).

Достижения 
 Победитель зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона сезона 2011/2012

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФНЛ
 Профиль на официальном сайте Нефтехимика

Футболисты России
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»